Geraint Davies peut désigner:

  (né en 1943), journaliste et diffuseur gallois ;
  (né en 1948), homme politique Plaid Cymru gallois ;
  (né en 1957), acteur et réalisateur canadien ;
 Geraint Davies (né en 1960), homme politique travailliste britannique ;
  (né en 1986), joueur de rugby gallois.